Opel Admiral désigne plusieurs modèles de la marque automobile Opel :
 Opel Admiral, produite entre 1937 et 1939.
 Opel Admiral A produite de 1964 à 1968.
 Opel Admiral B, succède à la précédente et produite entre 1969 et 1977.

Automobile Opel
Homonymie d'automobile